Хашим Мастур (; родился 15 июня 1998, Реджо-нель-Эмилия, Италия) — марокканский футболист клуба «Ренессанс Земамра».

Клубная карьера 
До 2012 года тренировался в академии «Реджаны». Летом 2012 года был приобретён «Миланом» за 500 тыс. евро.  

В 15 лет стал привлекаться к тренировкам с основной командой. 15 июня 2014 года, в день своего шестнадцатилетия, подписал с клубом свой первый профессиональный контракт, рассчитанный до 30 июня 2018 года.

Летом 2015 года арендован «Малагой», провёл один неполный матч в чемпионате Испании 2015/16.

Летом 2016 года арендован ПЕК Зволле, провёл 6 матчей в основной команде (один забитый мяч), а также 9 матчей за команду ПЕК Зволле U21 (один забитый мяч и голевая передача). 

Летом 2017 года вернулся в «Милан», однако не попал в заявку на сезон 2017/18,  принимал участие лишь в тренировках команды, а также иногда выступал за Примаверу.

В сентябре 2018 года стал игроком греческого клуба ПАС Ламия, за который сыграл 6 матчей отметившись одной результативной передачей, прежде чем его контракт был расторгнут в марте 2019 года. 

С весны 2019 года тренировался с молодёжной командой «Пармы» на условиях бессрочного просмотра.

В 2019-м году подписал контракт с клубом «Реджина» игравшим в 3-й по силе лиге Италии. В январе 2021 года перешёл на правах аренды в  «Карпи 1909» отметившись в 10 матчах одним забитым мячом  по ходу сезона. Вернувшись летом из аренды в 2021 году клуб расторг контракт с игроком. Хашим сыграл всего 343 минуты в 12 матчах за клуб, отметившись одной голевой передачей.

С июля 2021 не выступал на профессиональном уровне. 

На начало сезона 2022/2023 совершил за всю профессиональную клубную карьеру 6 результативных действий.

В июне 2022 года стал игроком марокканского клуба «Ренессанс Земамра» из второго дивизиона.

Карьера в сборной 
На юношеском уровне Хаким выступал за сборную Италии, однако на взрослом уровне решил играть за сборную своей исторической Родины. Его первый матч за национальную сборную Марокко состоялся 12 июня 2015 года в матче отборочного этапа Кубка Африки 2017 против национальной сборной Ливии. Он появился на поле на 90-ой минуте игры и стал самым юным дебютантом в истории марокканской команды. 

Больше не принимал участия за Марокко в официальных и товарищеских матчах.

Стиль игры 
Среди сильных сторон игры Хашима — дриблинг и владение мячом, а также умение исполнять финты, характерные для футбольного фристайла. Среди слабых — недостаточно развитое чувство ритма игры, низкая скорость принятия решений, плохое видение поля и выносливость, не позволяющая играть 90 минут без ощутимых потерь в качестве игры.

Помимо игровых характеристик, Мастура часто критиковали за проблемы с дисциплиной и чрезмерное увлечение ведением своих профилей в социальных сетях.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Ламия»
Игроки ФК «Реджина»
Игроки ФК «Карпи»